

Codici 
 PPG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tutuila International, Pago Pago, Samoa Americane

Partiti politici 
 PPG – Partito Prima la Gente, partito politico di Taiwan